Roger Lambrecht (sportbestuurder) (1931-2022), Belgisch voetbalbestuurder en zakenman, ex-voorzitter van de Belgische voetbalclub KSC Lokeren 
Roger Lambrecht (wielrenner) (1916-1979), Belgisch wielrenner